Производство кофе в Таиланде является одной из ведущих отраслей экономики Таиланда. Страна занимает третье место (2014) среди производителей кофе в странах Азии. На кофе робусту в стране приходится до 99 % всей кофейной продукции.

История 
Выращивать кофе в Таиланде начали довольно поздно. В 1970-х годах король Пумипон Адульядет, в качестве альтернативы выращиванию опиумного мака, повелел выращивать в стране кофе. Уже в 1976 году Таиланд стал одним из ведущих экспортеров кофе.

Производство 
В Таиланде выращиваются сорта кофе арабика и робуста. Сорта арабика выращиваются на севере Таиланда, сорта робуста — на юге.

Кофе робуста (кофе конголезский) выращивают в основном в провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Накхонситхаммарат, Краби, Пханг Нга и Ранонг. Кофейные плантации занимают в стране 67 832 гектаров. Производство кофе робуста на юге страны доходит до 80 000 тонн. Четвёртая часть кофе предназначена для внутреннего потребления в виде растворимого и обжаренного кофе.

На севере Таиланда выращивается около 500 тонн кофе арабика. В основном это приграничные области с Мьянмой и Лаосом, известные, как (Золотой треугольник). Экологически чистыми для выращивания кофе считаются районы горной местности, расположенные на высотах от 800 до 1200 метров от уровня моря. Кофейные деревья выращивается в затененных от солнца местах.

Урожайность кофе в стране составляет около 980 центнеров с гектара.

Примечания

Литература 
 Angkasith, P.; and Warrit, B. 1999. Highland Arabica Coffee Production. Ming Muang Publ., Chiang Mai, Thailand.
 Demeter Assoc. 1999. Shipping Certificate: Certificate No. 052499FC02 (Re AMSA 19153) for crop of 1998-99. Mexico.
 Export Promotion, Department of. 2001. Organic Food: From Seeds to the Shelf. Department of Export Promotion, Bangkok.

Ссылки 
 

Сельское хозяйство Таиланда
Таиланд